Adriano Guarnieri (1947-), compositeur italien,
 Albina Guarnieri (1953-), femme politique canadienne,
  (1934-), actrice italienne,  
 Antonio Guarnieri (1880-1952), chef d'orchestre, compositeur et violoncelliste italien, 
 Camargo Guarnieri (1907-1993), compositeur brésilien,
  (1892-1988), peintre et graveur italien, 
 Ennio Guarnieri (1930-2019), directeur de la photographie italien,
  (1857-1918), médecin italien, 
 Jacopo Guarnieri (1987-), coureur cycliste italien, 
 Johnny Guarnieri (1917-1985), pianiste et claveciniste américain,
 Luigi Guarnieri (1962-), écrivain italien,
 Luiz Carlos Guarnieri (1971-), footballeur brésilien, 
 Marie-Rose Guarnieri, libraire française,
  (1904-1933), architecte italien, 
  (1910-1992), écrivain et critique littéraire italien, 
  (1919-1973), footballeur italien.
 
Patronyme italien